Der Nikkei 225 (japanisch ), kurz für Nikkei Heikin Kabuka (, deutsch „Nikkei-Aktienpreis-Durchschnitt“), ist der japanische Leitindex und der bedeutendste Aktienindex Asiens. Er ist einer von mehreren Indizes der Zeitung Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) zur Messung der Entwicklung an der Tokioter Börse und basiert auf Kursen von 225 dort gehandelten Aktiengesellschaften.

Berechnung 
Der Nikkei 225 ist ein preisgewichteter Kursindex, d. h., er wird wie der Dow-Jones-Index ohne Berücksichtigung von Dividenden, Bezugsrechten und Sonderzahlungen berechnet. Die Gewichtung erfolgt mit dem in Japan üblichen Nennwert von 50 Yen. Im März 2011 betrug der Divisor für den Gesamtindex 24,917. Aktien mit anderen Nennwerten und gesplittete Aktien werden entsprechend umgerechnet. Einmal im Jahr wird entschieden, welche Unternehmen beim Nikkei-Index ausscheiden beziehungsweise neu aufgenommen werden. Anpassungen wegen Notierungsende (Fusionen etc.) werden laufend durchgeführt.

Der Indexstand wird aus der Addition der Kurswerte ermittelt. Das Gewicht eines Indexmitglieds ergibt sich anhand des Anteils seines Aktienkurses an der Summe aller Aktienkurse im Index. Die Berechnungsmethode führt zu einer Überbetonung von Aktien mit einem zahlenmäßig hohen Wert. Korrekturfaktoren sollen die größten Verzerrungen glätten. Trotzdem besitzen Unternehmen aus den Bereichen Informationstechnik und Telekommunikation, die das moderne Japan repräsentieren, nur eine geringe Gewichtung. Zu den Schwergewichten gehören dagegen – aufgrund eines optisch hohen Kurses – zahlreiche Industrieunternehmen (vor allem aus den Sektoren Montanindustrie und Transport).

Der Nikkei 225 wird an der Tokioter Börse zu den Handelszeiten alle 15 Sekunden aktualisiert: Montag bis Freitag 9:00 Uhr bis 11:30 Uhr und 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr Ortszeit. Das entspricht 1:00 Uhr bis 3:30 Uhr und 4:30 Uhr bis 7:00 Uhr MEZ bzw. eine Stunde später in MESZ (Japan hat keine Sommerzeit).

Geschichte

20. Jahrhundert 

Der Nikkei 225 wurde am 7. September 1950 erstmals von der Tokioter Börse veröffentlicht und bis 1949 (tägliche Kurse) sowie bis 1914 (monatliche Kurse) zurückgerechnet. Seit dem 1. Juli 1971 ist die Wirtschaftszeitung Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) für die tägliche Kalkulation des Börsenbarometers zuständig.

Meilensteine in der Entwicklung waren der 20. Februar 1960, als der Index mit 1.002,46 Punkten erstmals über der 1.000-Punkte-Marke schloss und der 22. Dezember 1972, als er mit 5.025,54 Punkten zum ersten Mal den Handel über der 5.000-Punkte-Marke beendete. Bis 31. Januar 1973 stieg der Nikkei weiter bis 5.359,74 Punkte. Während der Ölkrise von 1973 und der weltweiten Rezession von 1974 sank der japanische Leitindex bis 9. Oktober 1974 auf einen Tiefststand von 3.355,13 Punkten. Das war ein Rückgang gegenüber Januar 1973 um 37,4 Prozent. Am 28. März 1978 beendete der Index den Handel mit 5.360,34 Punkten wieder über seinem Rekord vom 31. Januar 1973.

Am 9. Januar 1984 schloss der Nikkei mit 10.053,81 Punkten zum ersten Mal über der Grenze von 10.000 Punkten und am 30. Januar 1987 mit 20.048,35 Punkten erstmals über der Marke von 20.000 Punkten. Am 20. Oktober 1987 erlitt der Aktienindex mit 14,90 Prozent den größten Tagesverlust seiner Geschichte. Grund war der Schwarze Montag am 19. Oktober 1987 an der New York Stock Exchange, als der Wert des Dow Jones Industrial Average um 22,6 Prozent einbrach. In den folgenden Jahren markierte der Nikkei weitere Rekordstände. Die Grenze von 30.000 Punkten fiel zum ersten Mal am 7. Dezember 1988, als der Index mit 30.050,82 Punkten den Handel beendete.

Am 29. Dezember 1989 markierte der Nikkei mit 38.957,44 Punkten im Handelsverlauf und mit 38.915,87 Punkten auf Schlusskursbasis Allzeithöchststände. Nach dem Ende der Bubble Economy und dem Platzen der Spekulationsblase auf dem japanischen Aktien- und Immobilienmarkt 1990 sank der Index bis 3. Juli 1995 auf 14.485,41 Punkte. In den folgenden Jahren schwankte der Aktienindex erheblich. Bis zum 26. Juni 1996 stieg er auf 22.666,80 Punkte und sank dann während der Asienkrise bis zum 9. Oktober 1998 auf 12.879,97 Punkte. Der Verlust in diesem Zeitraum beträgt 43,2 Prozent. Bis zum 12. April 2000 stieg der Nikkei auf einen Höchststand von 20.833,21 Punkten.

21. Jahrhundert 

Nach dem Platzen der Spekulationsblase im Technologiesektor (Dotcom-Blase) fiel der japanische Leitindex bis zum 28. April 2003 auf einen Tiefststand von 7.607,88 Punkten. Das war ein Rückgang seit Dezember 1989 um 80,5 Prozent. Der 28. April 2003 bedeutete das Ende der Talfahrt. Ab dem Frühjahr 2003 war der Index wieder auf dem Weg nach oben. Bis zum 9. Juli 2007 stieg der Nikkei auf 18.261,98 Punkte. Das war seit April 2003 ein Anstieg um 140,0 Prozent.

Im Verlauf der internationalen Finanzkrise, die im Sommer 2007 in der US-Immobilienkrise ihren Ursprung hatte, begann der Nikkei wieder zu sinken. Am 8. Oktober 2008 schloss er mit 9.203,32 Punkten unter der Grenze von 10.000 Punkten. Bedingt durch die Angst rund um die US-Immobilienkrise stieg die Volatilität. Am 14. Oktober 2008 erzielte der Nikkei mit 14,15 Prozent den größten Tagesgewinn seiner Geschichte. Auf den tiefsten Stand seit dem 6. Oktober 1982 fiel der Index am 10. März 2009, als er den Handel mit 7.054,98 Punkten beendete. Seit dem Allzeithoch vom 29. Dezember 1989 entspricht das einem Rückgang um 81,9 Prozent.

Der 10. März 2009 markiert den Wendepunkt der Talfahrt. Ab dem Frühjahr 2009 war der Nikkei 225 wieder auf dem Weg nach oben. Bis zum 5. April 2010 stieg er um 60,7 Prozent auf einen Schlussstand von 11.339,30 Punkten. Fünf Monate später, am 31. August 2010, schloss der Index bei 8.824,06 Punkten und damit um 33,9 Prozent tiefer. Am 21. Februar 2011 beendete das Börsenbarometer den Handel bei 10.857,53 Punkten. Der Gewinn seit August 2010 liegt bei 23,0 Prozent.

Am 14. März 2011, dem ersten Handelstag nach dem Tōhoku-Erdbeben 2011, schloss der japanische Leitindex um 6,18 Prozent tiefer. Am 15. März 2011 erlebte der Nikkei 225 mit einem Minus von 10,55 Prozent den drittgrößten Kurssturz seiner Geschichte. Grund war die Angst vor einer Katastrophe im Kernkraftwerk Fukushima I. Infolge der Naturkatastrophe explodierten mehrere Reaktoren des Kraftwerkes; die japanische Regierung schloss eine Kernschmelze nicht aus. Investoren waren in Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Sie befürchteten den Rückfall in eine Rezession und die Ausweitung der Staatsverschuldung.

Die Abschwächung der globalen Konjunktur und die Verschärfung der Eurokrise führten zu einem Kurseinbruch des japanischen Leitindex. Am 25. November 2011 beendete der Nikkei 225 den Handel bei 8.160,01 Punkten. Der Verlust seit dem Höchststand am 21. Februar 2011 beträgt 24,8 Prozent. Die Ankündigung neuer Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank, der US-Notenbank und der Bank of Japan führte zu einer Erholung der Kurse am Aktienmarkt. Die monetären Impulse spielten eine größere Rolle bei der Kursbildung, als die weltweite Wirtschaftsabkühlung und die Lage der Unternehmen. Am 11. Januar 2013 schloss der Index bei 10.801,57 Punkten und damit um 32,4 Prozent höher als am 25. November 2011.

Höchststände 
Die Übersicht zeigt die Allzeithöchststände des Nikkei 225.

Meilensteine 
Die Tabelle zeigt die Meilensteine des bis 1949 zurückgerechneten Nikkei 225.

Die besten Tage 
Die Tabelle zeigt die besten Tage des bis 1949 zurückgerechneten Nikkei 225.

Die schlechtesten Tage 
Die Tabelle zeigt die schlechtesten Tage des bis 1949 zurückgerechneten Nikkei 225.

Jährliche Entwicklung 
Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung des bis 1914 zurückgerechneten Nikkei 225.

Bullenmärkte 
Der längste Bullenmarkt des Nikkei 225 dauerte zwischen 1982 und 1989 insgesamt 2.646 Tage. Der Bullenmarkt mit dem größten Gewinn ereignete sich ebenfalls zwischen 1982 und 1989. Investoren gewannen in dieser Zeit mit Aktien 468,1 Prozent. Seit 1950 gab es nach einer Studie des US-amerikanischen Analysehauses Ned Davis Research 15 zyklische Bullenmärkte mit einer durchschnittlichen Dauer von 901 Tagen. Der durchschnittliche Gewinn lag bei 75,7 Prozent.

Bullenmärkte sind nach einer Definition von Ned Davis Research Kursgewinne des Nikkei 225 von mindestens 30 Prozent nach Ablauf von 50 Tagen oder ein Anstieg des Index um 13 Prozent nach Ablauf von 155 Tagen.

Bärenmärkte 
Der längste Bärenmarkt des Nikkei 225 dauerte zwischen 2000 und 2003 insgesamt 1.111 Tage. Der Bärenmarkt mit dem größten Verlust ereignete sich ebenfalls zwischen 2000 und 2003. Investoren verloren in dieser Zeit mit Aktien 63,5 Prozent. Seit 1949 gab es nach einer Studie des US-amerikanischen Analysehauses Ned Davis Research 15 zyklische Bärenmärkte mit einer durchschnittlichen Dauer von 468 Tagen. Der durchschnittliche Verlust lag bei 37,4 Prozent.

Bärenmärkte sind nach einer Definition von Ned Davis Research Kursverluste des Nikkei 225 von mindestens 30 Prozent nach Ablauf von 50 Tagen oder ein Rückgang des Index um 13 Prozent nach Ablauf von 145 Tagen.

Zusammensetzung 
Aufgeführt sind alle Unternehmen im Nikkei 225 (Stand: 1. April 2019):

Weblinks 

 Index bei Nikkei Inc. 
 Index bei Bloomberg
 Index bei Yahoo

Einzelnachweise 

Aktienindex
Wirtschaft (Japan)